Latiaxis juliae är en snäckart som beskrevs av Clench och Aquayo 1939. Latiaxis juliae ingår i släktet Latiaxis och familjen Magilidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
juliae